Kuta Meuligoe (Jeumpa), een plaats in Indonesië
Kuta Meuligoe (Sawang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing